George Willis peut faire référence à : 

 George Willis (1903-1987), MP travailliste britannique pour la circonscription de Edinburgh
 George Philip Willis connu sous le nom de Phil Willis (1941-), MP libéral-démocrate britannique de Harrogate and Knaresborough
  (1839-?), marin de l'US Navy
  (1828-1898), médecin britannique
  (1926-2011), footballeur anglais
  (1823-1900), général de l'armée britannique
  (1879-1960), architecte américain
  (1880-1932), millionnaire américain ; a fondé Avondale Estates, Géorgie en 1924
  (1907-1984), homme politique de Saskatchewan, Canada
George Willis (1998-), acteur figurant dans diverses émissions de télévision britanniques de Casualty à Poldark.

Voir aussi
  (1590–1645), gouverneur du Connecticut